Энтри-Риус:

 Энтри-Риус (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Баия.
 Энтри-Риус (Баия) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Баия.
 Энтри-Риус (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. Составная часть мезорегиона Запад штата Санта-Катарина.